Conchita Martínez peut désigner :
 Conchita Martínez Granados (1976-), joueuse de tennis espagnole ;
 Conchita Martínez (1972-), joueuse de tennis espagnole.